Артиг () — коммуна во Франции, департамент Арьеж
 Артиг () — коммуна во Франции, департамент Вар
 Артиг () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Артиг () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Артиг () — коммуна во Франции, департамент Од
 Артиг, аргут или ортуг — серебряная монета, чеканившаяся в Швеции в XIV веке, позднее в Ливонском ордене епископами Риги и Дерпта